Ньюфаундленд:
 Ньюфаундленд — остров в Канаде.
 Ньюфаундленд и Лабрадор — провинция Канады.
 Доминион Ньюфаундленд — государство (1907—1949), в том числе независимое государство (1931—1934)
 Ньюфаундленд (порода собак)
 HMS Newfoundland — крейсер КВМФ Великобритании.